Sezon (2013) był 89. edycją Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 31 marca, a zakończył się 3 listopada 2013. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytułu broniła drużyna IF Elfsborg, ale nowym mistrzem został zespół Malmö FF, dla którego był to 17. tytuł w historii, a pierwszy od sezonu 2010.

Drużyny 
W sezonie 2013 wystąpiło 13 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu, dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2012 Superettan oraz zwycięzca baraży o Allsvenskan.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże o Allsvenskan 
W dwumeczu o utrzymanie w lidze zmierzyły się: 14. drużyna Allsvenskan - Halmstads BK oraz 3. drużyna Superettan - GIF Sundsvall. Lepsza okazała się pierwsza z tych drużyn i to ona zagra w kolejnym sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej.

Pierwszy mecz

Rewanż

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Przypisy 

2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2013 w Szwecji